Hamlin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hamlin Township (Audubon County, Iowa)
 Hamlin Township (Kansas)
 Hamlin Township (Eaton County, Michigan)
 Hamlin Township (Mason County, Michigan)
 Hamlin Township (Minnesota)
 Hamlin Township (North Dakota)
 Hamlin Township (Pennsylvania)
 Hamlin Township (South Dakota)